Straszna pieśń (ang. Dreadsong) – opowiadanie s-f z 1985 roku autorstwa Rogera Zelazny’ego, które ukazało się w zbiorze Mróz i ogień. Jak podaje autor we wstępie przed opowiadaniem, o tekst poprosił Byron Preiss do tomu The Planets wydanego przez wydawnictwo Bantam.

Pierwotnie tekst był esejem dotyczącym planety Saturn. Roger Zelazny z powodu błędnie zaadresowanego dwuznacznego listu zrozumiał, że ma napisać esej. Nie otrzymał kolejnego listu, w którym były informacje o zamawianym tekście. Powstała więc hybryda, opowiadanie zawierające fragmenty eseju.

Fabuła 
Dwójka naukowców, Rick i Morton, spierają się na temat możliwości życia inteligentnego w głębinach Saturna, oraz sposobów ewentualnego kontaktu.

Twórczość Rogera Zelazny’ego
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1985